Henkelmann steht für:

 Henkelmann, die umgangssprachliche Bezeichnung für einen Behälter aus Blech
 Jazzclub Henkelmann, Veranstaltungsort für Jazzmusik in Iserlohn

Henkelmann ist der Familienname folgender Personen: 

 Günther Henkelmann (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Karl Albert Henkelmann (1858–1928), deutscher Heimatforscher und Sachbuchautor
 Willi Henkelmann (1899–1928), deutscher Motorradrennfahrer